Закаменная — название населённых пунктов в России:

 Закаменная — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Закаменная — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.